Семён Аки́мович Мака́шин (1827—1865) — саратовский мещанин, потом солдат, автор живо рисующих мещанскую провинциальную жизнь очерков и рассказов:

 «Один из немногих» («Русский вестник», 1858, т. 18),
 «Наследственная бедность» («Современник», 1858, т. 71),
 «Пролог к мещанской свадьбе» (ib. 1861, т. 88),
 «Несколько подробное, но весьма правдивое жизнеописание одного городского головы» (ib. 1863, т. 96).

Автобиография Макашина С. А. помещена в «Русской речи» 1861 г. (32 и след.).

Примечания

Литература 
 

Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века